Play it again, Sam steht für:

 geflügeltes Wort in Anspielung an eine Szene im Film Casablanca aus dem Jahr 1942, siehe Liste geflügelter Worte/S#Spiel’s noch einmal, Sam!
 Originaltitel von Mach’s noch einmal, Sam, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1972
 Play It Again Sam (Label), belgisches Musiklabel